Rantasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rantasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), 
 Rantasaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Rantasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Rantasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,60, long 28,65), 
 Rantasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 28,52), 
 Rantasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,74, long 28,67), 
 Rantasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Rantasaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Rantasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Rantasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Rantasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Rantasaari (ö i Norra Savolax), 
 Rantasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar